Влади́мир Кудря́вцев:
 Кудрявцев, Владимир Алексеевич (1911—1982) — советский мерзлотовед и гидрогеолог, заслуженный деятель науки РСФСР, доктор географических наук, профессор.
 Кудрявцев, Владимир Евгеньевич (род. 1958) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Кудрявцев, Владимир Ильич (1900—1999) — советский и российский микробиолог, доктор биологических наук, специалист по систематике дрожжей.
 Кудрявцев, Владимир Леонтьевич (1903—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кудрявцев, Владимир Николаевич (1923—2007) — советский и российский учёный-юрист, социолог, профессор, академик АН СССР (1984).
 Кудрявцев, Владимир Товиевич (род. 1961) — российский психолог и педагог.